BNH peut désigner :
 Bibliothèque nationale d'Haïti, la bibliothèque nationale de la République d’Haïti ;
 Brand New Heavies, un groupe britannique d'acid jazz et de hip-hop alternatif.
 BNH jeune rappeur, évoluant en République démocratique du Congo à Kinshasa